-{Nicktoons}- () је централни и источноевропски одсек канала -{Nicktoons}-. Покренут је 15. фебруара 2018. године у Пољској, 1. априла 2019. године у Мађарској и Румунији и 14. јула 2020. године у Србији, Хрватској, Словенији и Албанији.

Програм

Референце

Спољашње везе 
 пољски веб-сајт
 румунски веб-сајт
 мађарски веб-сајт
 бугарски веб-сајт
 чешки веб-сајт

Телевизијске станице у Пољској
Телевизијске станице у Мађарској
Телевизијске станице у Румунији
Телевизијске станице у Бугарској
Телевизијске станице у Чешкој
Телевизијске станице у Србији
Телевизијске станице у Хрватској
Телевизијске станице у Словенији